Blücherstraße steht für:
 Blücherstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Poppelsdorf
 Blücherstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt #Blücherstraße
 Blücherstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler A–C)
 Blücherstraße (Rostock), siehe Liste der Baudenkmale in Rostock
 Blücherstraße (Sankt Arnual), siehe Liste der Baudenkmäler in Sankt Arnual #Blücherstraße